Fairbanks House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fairbanks House (Florida), NRHP-ID 73000592
 Fairbanks House (Massachusetts), NRHP-ID 66000367